Барон Константин Карлович Врангель (, Новгород — , Мюнхен) — участник подавления польского восстания, действительный статский советник.

Биография 
Из дворян Эстляндской губернии — сын генерала от кавалерии Карла Егоровича Врангеля.

Окончил Пажеский корпус. В 1854 году был произведён в прапорщики Лейб-гвардии Драгунского полка, с назначением в резервный эскадрон этого полка. С 16 июня 1856 года — камер-паж; 30 августа 1859 года произведён в поручики; 17 апреля 1863 года — в штабс-капитаны.  Участвовал в усмирении польского мятежа; за отличие в деле 23 мая у фольварка Груже, 3 июля 1863 года был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом; 27 июня был назначен исполнительным директором полкового квартирмейстера.

5 марта 1865 года барон К. К. Врангель был прикомандирован к интендантству Петербургского военного округа, но 14 февраля 1866 года возвратился обратно на фронт и 11 марта назначен командующим 2-м эскадроном. В этом же году 30 августа произведён в капитаны и награждён орденом Св. Станислава 2-й степени. 30 августа 1868 года ему пожалован тот же орден той же степени с Императорской короной.

По возвращении из восьмимесячного отпуска 5 апреля 1869 года барон Врангель был назначен командующим, затем 20 апреля произведён в полковники и 12 мая назначен командиром резервного эскадрона. Был награждён орденом Св. Анны 2-й степени 30 августа 1870 года (в 1874 году — орден той же степени с Императорской короной).

По домашним обстоятельствам 1 мая 1871 года был уволен с военной службы с переименованием в коллежские советники. На гражданской службе барон Врангель был причислен к Министерству финансов и в течение года служил в Эстляндской, Виленской и Московской казённых палатах; 10 мая 1872 года он был назначен управляющим Псковской казённой палатой; деятельность его на этой должности была отмечена 14 мая 1874 года орденом Св. Анны с Императорской короной; 20 января 1878 года он был произведён в действительные статские советники, со старшинством от 30 января того же года. Спустя год, 1 января 1879 года, барон К. К. Врангель за отличие по службе и особые труды был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени.

В 1884 году был управителем имущества герцога Лейхтенбергского.

Женился в Пскове 25 апреля 1876 года на дочери генерал-лейтенанта С. Ф. Брина — Александрине (1847—1878), которая умерла спустя 11 дней после рождения сына Сергея (1878—1926). В дополнение к родовой , от жены ему досталось крупное имение (1100 десятин земли) в Ярославской губернии.

Имеется информация, что он второй раз женился на вдове Г. А. Демидова — Лидии Николаевне (1842—1892), дочери декабриста Н. Н. Оржицкого. У них была дочь, Наталья Константиновна Врангель.

Примечания

Источники 
 Пажи за 185 лет: биографии и портреты бывших пажей с 1711 по 1896 г. / собрал и издал О. Р. фон Фрейман. — Фридрихсгамн: Тип. Акц. о-ва, 1894—1897. — С. 502—503.
 Бар. Врангель Константин Карлович // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1 июня 1879 года. — С. 1155.
 Geschichte der Familie von Wrangel : 2 Halfte : vom Jahre 1250 bis auf die Gegenwart : nach Urkenden und TAgebuchern bearbeitet. — Wilhelm Baensch Verlagshandlung, 1887. — С. 558.
 Бароны Врангели: воспоминания

Действительные статские советники
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Выпускники Пажеского корпуса
Константин Карлович